Van Tuyllpark (sportpark), groot sportpark in Zoetermeer.
 Van Tuyllpark (sneltramhalte), sneltramhalte bij dit park.